Волко́вич (, , ) — белорусская, польская и украинская фамилия; образована от прозвища Волк.

Известные носители 
 Волкович, Алексей Онуфриевич (1856, или 1861—не позднее 1924) — Витебский городской голова, депутат Государственной думы I созыва от Витебской губернии.
 Волкович, Данила Иванович (1900—1937) — государственный и партийный деятель Белорусской ССР.
 Волкович, Иоанникий (ум. не ранее 1631) — львовский священник, писатель.
 Волкович, Марк Габриэлевич (род. 1950) — российский учёный-энтомолог.
 Волкович, Николай Маркианович (1858—1928) — советский хирург, действительный член АН УССР.
 Волкович, Тимофей Иванович (1899—1981) — советский военачальник, гвардии генерал-майор.

См. также

Примечания